Halowe Mistrzostwa Danii w Lekkoatletyce 2012 – halowe zawody lekkoatletyczne rozegrane w Skive 25 i 26 lutego.

Złoty medalista biegu na 400 metrów – Nick Ekelund-Arenander ustanowił wynikiem 47,01 rekord kraju w tej konkurencji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2012 w Danii
2012 w lekkoatletyce
Dania 2012
Lekkoatletyka w Danii